Wahpeton può riferirsi a due località degli Stati Uniti:

Wahpeton (Dakota del Nord)
Wahpeton (Iowa)